Otradnoye kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Qazanbatan, ort, Saatly,

Ryssland 

 Otradnyj, ort, Samara oblast, 
 Otradnoje (del av en befolkad plats i Ryssland, Moskva), 
 Otradnoje (ort), Leningrad oblast, 
 Otradnoje (del av en befolkad plats i Ryssland, Kaliningrad oblast), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar